Белецкий, Ян:
  (1949—2001) — польский учёный в области информатики, автор книг по языкам программирования, единственный член комитета ANSI C из Центральной и Восточной Европы.
 Белецкий, Ян Кшиштоф (род. 1951) — польский политик и экономист, премьер-министр Польши с 4 января по 5 декабря 1991 года.